Speed of Light —(velocidad de la luz en inglés)— puede referirse a:

Álbumes 
 Speed of Light, álbum de Corbin Bleu.

Canciones 
 Speed of Light, canción de Iron Maiden.
 Speed of Light, canción de Stratovarius.
 Speed of Light, canción de Orchestral Maneuvers in the Dark.